Indul a bakterház (regény)
Indul a bakterház (film)
Indul a bakterház (színdarab)